Храм во имя семи отроков Эфесских — православный храм, находящийся на Завальном кладбище города Тобольска.

История 
Первоначальная деревянная церковь семи отроков Эфесских была построена на Завальном кладбище, согласно летописям, после 1758 года. Позже было решено построить каменный храм. Постройка каменного храма было начато в 1772 году. Строительство было поручено сержанту геодезии Андрею Абарину на деньги губернатора Дениса Ивановича Чичерина. Строительство храма было окончено 4 августа 1776 года. В 1800 году владыка Варлаам благословил строительство колокольни, которое затянулось на целых десять лет. Деньги на её возведение были взяты из денег пожертвованных гражданами. В 1910 году в церкви пристроен северный придел во имя Иннокентия Иркутского и Серафима Саровского. Церковь Семи отроков Ефесских — единственный из всех храмов Тюменской области, который не закрывался в тяжелые годы гонений. В 1930-е годы здесь размещался центр Тобольской епархии вплоть до её упразднения в 1937 году. После расстрела священников сторож Агриппина не отдала храм на поругание: закрывшись в храме, она безвыходно прожила в нём целый месяц, питаясь просфорами. В 1937—1943 годах, пока не был назначен настоятель храма, верующие самостоятельно собирались на молитву. Во время Великой Отечественной войны Тобольской кладбищенской церковью было собрано для фронта 110 600 рублей. В 1943 году настоятелем Тобольской Кладбищенской церкви получена телеграмма от Сталина с благодарностью за выражение патриотических чувств.

Примечания

Ссылки 
 
 В православной энциклопедии «Древо»

Семи Отроков Эфесских
Тобольск